Позориха — название следующих рек в России:

 Позориха — приток Печоры, протекает в Республике Коми.
 Войвож-Позориха — приток Позорихи, протекает в Республике Коми.
 Шер-Позориха — приток Позорихи, протекает в Республике Коми.
 Лунвож-Позориха — приток Позорихи, протекает в Республике Коми.